Best seller (o bestseller) – espressione inglese riferita a un libro di grande successo commerciale nel breve periodo (letteralmente l'espressione inglese significa "che vende meglio di tutti gli altri")

Film 
 Best Seller – film del 1987 diretto da John Flynn, con James Woods e Brian Dennehy

Letteratura 
 Best Seller – racconto dello scrittore inglese P. G. Wodehouse, pubblicato per la prima volta in volume nel 1933 nella raccolta di racconti Mulliner Nights (in italiano: Le sere di Mulliner).

Altro 
 Bestseller – azienda di abbigliamento danese proprietaria dei marchi Vero Moda e Jack & Jones
 Bestseller – I prodotti più venduti i n Italia
 Bestseller – singolo di Maks Bars'kych e Zivert del 2021